Jon Bakker is een filelezer van de ANWB. Hij leest de verkeersinformatie onder meer op de publieke radiozenders NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 3FM en NPO Radio 4, en op het commerciële BNR Nieuwsradio, waar hij steevast spreekt over kilometerpaaltjes IPV hectometerpaaltjes om de locatie van een flitser aan te geven.

In 2010 scoorde Bakker een bescheiden hit met het nummer Alweer een kans, dat over het WK voetbal 2010 gaat, op de melodie van Alors on Danse van Stromae. Het nummer werd uitgebracht in het radioprogramma GIEL van Giel Beelen.

Bakker, Jon